Friede von Pressburg steht für folgende Friedensverträge:

 Friede von Pressburg 1271, siehe Geschichte Bratislavas #1241–1536
 Friede von Pressburg 1491
 Friede von Pressburg 1626, siehe Geschichte Bratislavas #1536–1784
 Friede von Pressburg 1805